3. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2017./18. predstavlja 3. rang županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Za razliku od prethodnih sezona, kad je 3. ŽNL igrana u tri skupine, za 2017./18. je 3. ŽNL postala jedinstvena s 14 klubova, a preostali klubovi su raspoređeni u novu 4. ŽNL. 
 
  
Prvak je postala momčad "Močile" iz Koprivnice.

Sudionici 
 Dragovoljac Bočkovec
 Drava Podravske Sesvete
 Drava Selnica Podravska
 Gornja Rijeka
 Graničar Novo Virje
 Jedinstvo Pustakovec
 Kalnik
 Mičetinac
 Mladost Carevdar
 Močile Koprivnica 
 Ratar Miholec
 Rudar Botinovec
 Sabarija Subotica Podravska
 Sokol Sokolovac

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Ažurirano 24. lipnja 2018. 
Izvori:

Unutarnje poveznice 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18. 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18.
 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18.

Vanjske poveznice  
 ŽNS Koprivničko-križevački
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL Koprivničko-križevačka, rezultati i ljestvica

Izvori 
 
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL koprivničko-križevačka, rezultati i ljestvica, pristupljeno 27. kolovoza 2017. 
 ns-kckz.hr, dokumenti i glasnici, pristupljeno 27. kolovoza 2017.
 ns-kckz.hr, PROPOZICIJE NATJECANJA ZA PRVENSTVO TREĆE ŽUPANIJSKE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2017./2018. GODINU, objavljeno 12. srpnja 2017., preuzeto 27. kolovoza 2017. 
 

 

2017-18
Koprivničko-križevačka-3